

Muzyka 
 Memories – album Barbry Streisand
 „Memories” – singel Davida Guetty
 „Memories” – singel zespołu Maroon 5
 „Memories” – utwór Alana Walkera

Film 
 Memories – film z 1995 roku
 Memories – film z 2013 roku
 Memories – film z 2014 roku

Zobacz też 
 Memory